Музе́й славя́нской культу́ры Константи́на Васи́льева (В 1998—2012 годах — Музей творчества художника Константина Васильева) — художественный музей русского художника XX века Константина Васильева, расположенный на севере Москвы в районе Лианозово. Музей учреждён в 1998 году по инициативе членов «Клуба любителей живописи Константина Васильева» под председательством Анатолия Доронина.

История

Открытие музея 

После смерти Константина Васильева в 1976 году друзья художника организовали выставки его картин в Казани и Знаменском соборе в Москве. Мероприятия пользовались популярностью среди населения, что позволило организаторам экспонировать картины и за рубежом: Испании, Югославии, Германии и Болгарии.

В 1988 году поклонники творчества художника организовали «Клуб любителей живописи Константина Васильева». По инициативе клуба в 1998 году был открыт музей, директором которого стал близкий друг семьи Васильевых Анатолий Доронин.

Здание 

Музей располагается в особняке промышленника Степана Лианозова, построенном в 1903 году для его возлюбленной. Здание является типичным примером дачной архитектуры начала XIX—XX веков. Вокруг дома был разбит парк в английском стиле, украшенный статуями, стилизованными под древнегреческие скульптуры.

Во время революции 1917 года в здании располагалось управление ВЧК, а в 1950—1970-х годах — квартиры для военнослужащих. В 1986-м особняк передали Тресту столовых Тимирязевского района для организации ресторана, однако от этой идеи позднее отказались из-за активной антиалкогольной кампании Михаила Горбачёва. К 1990 году особняк оказался в аварийном состоянии: были утрачены межкомнатные перегородки, деревянный пол полностью прогнил, сохранилась только несущие конструкции. В связи с трудностью реставрации и отсутствием средств у местной администрации здание было решено снести. И только благодаря инициативе Анатолия Доронина дом удалось сохранить. К 1998 году в нём был проведён масштабный ремонт помещений — члены «Клуба» целиком на частные пожертвования восстановили особняк и прилегающую территорию.

Конфликт 2009 года 

В 2008 году работы из коллекции музея стали предметом спора между музеем и наследницей Валентиной Васильевой. В 2009—2010 годах музей стал объектом рейдерской атаки, инициатором которой стала инвестор Любовь Высоцкая, привлечённая Васильевой для изъятия картин из музея. Одним из эпизодов конфликта стал поджог, в результате которого был полностью уничтожен третий этаж, деревянные перегородки и часть крыши. После проведённой реконструкции учреждение было реорганизовано и стало функционировать под названием «Музей славянской культуры Константина Васильева». К 2018 году экспозиция насчитывала более четырёхсот работ художника.

После смерти матери Васильева в 2007 году в наследство вступила младшая сестра художника Валентина. Между ней и Клубом неоднократно возникал конфликт по поводу продажи картин: оспаривая право музея на владение полотнами, Валентина Васильева продавала картины частным лицам. В 2008 году к Васильевой обратилась проживающая в Англии инвестор Любовь Высоцкая с предложением помочь изъять полотна из музея. Васильева ответила согласием и подписала на Высоцкую доверенность, дающую ей право вести дела от лица наследницы художника. В результате инвестор обратилась в Бутырский суд с иском о неправомерном нахождении полотен Константина Васильева в музее, по итогам рассмотрения которого суд постановил изъять из учреждения пятнадцать картин и передать их младшей сестре художника. Руководству Клуба не удалось обжаловать постановление в отведённые законом сроки, в связи с чем Анатолий Доронин обратился в юридическую фирму «Частное право» с просьбой провести экспертизу и взять работы на сохранение. В результате неправомерных действий фирмы пятнадцать полотен не были возвращены в музей и были спрятаны в неизвестном месте, а Доронин обратился в прокуратуру с заявлением о пропаже полотен.

Спустя месяц фирма предъявила Клубу ультиматум — музей должен был передать во владение «Частного права» документы на здание и территорию учреждения. В это же время директор музея сообщил о риске рейдерского захвата земли: 
Через несколько дней в здании случился пожар, уничтоживший третий этаж, деревянные перекрытия, а также частично повредивший крышу. Следствие установило, что лестница и территория вокруг дома были политы бензином, а затем намеренно подожжены неизвестными лицами. Во время происшествия картины не пострадали — несколькими днями ранее они были вывезены Валентиной Васильевой. Согласно расследованию корреспондента Комсомольской правды Александра Пономарёва, инициатором событий стала инвестор Любовь Высоцкая, заинтересованная в дорогой музейной земле.

Пятнадцать пропавших полотен были найдены только в 2010 году и возвращены Валентине Васильевой. Выиграв более тридцати судебных исков у фирмы «Частное право», Клуб получил право на владение частью картин и продолжил музейную деятельность. После пожара в особняке Лианозова провели масштабный ремонт, длившийся три года. Экспозиция была открыта в 2012 году после реорганизации, финансирование которой осуществлялась за счёт поклонников творчества художника. Поскольку часть картин Васильева была передана сестре, руководство музея приняло решение переименовать учреждение в Славянский центр и экспонировать работы других художников, пишущих на славянскую тематику. По состоянию на 2018 год работники музея добиваются признания работ Васильева национальным достоянием, статус которого позволяет сохранить картины от продажи частным лицам.

Экспозиция

Главный зал 
Экспозиция музея располагается в пяти залах и по состоянию на 2018 год насчитывает около четырёхсот работ художника. В двух залах экспонируются работы Васильева, а в остальных с 2012 года выставляются работы Виктора Гончарова, Андрея Клименко, Всеволода Иванова, Владимира Сёмочкина и его братьев. Все полотна посвящены славянской тематике и написаны в разных техниках: с использованием чеканки, мозаики, масла и бересты.

С 1969 года Васильев начал совмещать в своих творениях черты символизма и реализма. Первая мифологическая картина называлась «Северный орёл» и была написана под впечатлением от рассказа близкого друга художника, увидевшего сидящего на ветке орла. Осваивая новый для себя жанр, Васильев намеренно изображал героев в неправильных пропорциях, стремясь передать символизм мифических сюжетов. На картине «Северный орёл» Васильев впервые подписался новым псевдонимом: «Константин Великорус».

В главном зале представлена картина «Святовит», написанная в 1969 году. На ней изображён бог войны и победы западных славян, в честь которого по легенде был установлен храм на острове Руян. Работа стала первой из серии полотен, посвящённых пантеону славянских богов. Центральными экспонатами коллекции являются картины «Велес» и «Человек с филином». Названия полотнам были даны друзьями художника: из-за внезапной смерти Васильев не успел их подписать. Картина «Человек с филином» изображает мудреца, у ног которого расположен сгорающий свиток, напоминающий карту России. Пожар начинается на севере, символизирующем место зарождения духовности, в то время как пепел от сгорающей бумаги переходит в росток дуба. В правой руке старец держит свечу, а на левой сидит филин, также являющийся символом мудрости. Рядом висят картины «Ожидание» и «У чужого окна», написанные незадолго до смерти художника в 1976 году. По замыслу Васильева, полотна отображают символы женственности и мужественности: образы русской женщины-поморки и мужчины северянина. Тут же размещено произведение «Жница», подаренное художником на 50-летие матери. На ней изображена девушка, стоящая у кровоточащей берёзы с серпом в руке, направленным на её сердце. На голове жницы расположен венок из васильков — символ связи с загробным миром.

В экспозиции представлена работа «Русалка», отображающая трагические события в семье художника: под образом русалки кроется младшая сестра Людмила, погибшая в семнадцатилетнем возрасте от полученной дозы радиации во время купания в заражённом озере. Согласно легендам, погибшие незамужние девушки становились русалками и жили у берегов водоёма: на картине также изображена девушка, сидящая рядом с лесным озером и смотрящая вдаль.

Особенностью работ Васильева является малое количество используемых красок — в связи с экономией он использовал всего 2-3 цвета, что придавало полотнам необычный вид. Примерами таких картин являются «Свияжск», где изображена медвежья гора из родных мест художника и девушка в красном сарафане — народном костюме XV-XVII веков, а также работа «Над Волгой». На последнем полотне изображён Один с тотемом чёрного ворона, а на его правом плече указан знак Валькнут.

На противоположной стене большого зала экспонируется триптих, посвящённый Слову о полку Игореве. Васильев успел написать только две картины из серии: портреты князя Игоря и Ярославны, в то время как битва с половцами осталась только в эскизах. На картинах князь Игорь изображён с христианским крестом, в то время как Ярославна молится языческим силам: солнцу, ветру и воде.

Былинная серия 
Второй зал музея посвящён «былинной» серии. Здесь висят картины, иллюстрирующие сказку «Садко»: «Садко в море» и «Садко и владыка морской». Они выполнены с использованием редкого синего цвета и украшены орнаментом. Рядом экспонируется работа «Дар Святогора». Согласно легенде, богатырь Илья Муромец посетил Святогора для получения дополнительной силы и мудрости. Особую ценность представляет полотно «Илья Муромец и голь кабацкая», являющейся аллюзией на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В центре, на месте Иисуса, изображён сам художник в образе Ильи Муромца, а по бокам сидят двенадцать друзей и пьют вино. В «былинную» серию также входят работы «Авдотья Рязанка», «Рождение Дуная» и «Сражение на Куликовской битве».

К 2018 году музейный участок достиг площади в два гектара, и вдоль всего периметра были установлены скульптуры, созданные по мотивам картин Васильева. Рядом с усадьбой возвели деревянный дом, стилизованный под избу и предназначенный для Центра Искусств. В нём проходят лекции, семинары и научные конференции.

Мероприятия 
С 1998 года Музей Константина Васильева стал центром сбора традиционалистских, неоязыческих и славянских организаций. В 1999 году здесь прошёл творческий вечер журнала «Наследие предков», на котором выступали приглашённые гости: главный редактор журнала «Расология» Владимир Авдеев, рунолог Антон Платов, издатель газеты «Империя» Игорь Дьяков, а также учёный секретарь Павел Тулаев.

С 2005 по 2012 года здесь прошли выставки Валерия Сёмочкина «Касание сварога», этнографическая экспозиция «Русь музыкальная — труд и праздник» под руководством московского историка Ильи Ахрамеева, а также многочисленные музыкальные концерты и лекции, посвящённые славянской культуре.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Музея Славянской культуры имени Константина Васильева
 Документальный фильм об экспозиции музея, часть 1
 Документальный фильм об экспозиции музея, часть 2

Музеи по алфавиту
Музеи, основанные в 1998 году
Васильева
Лианозово